Савкина — женская форма фамилии .
 Савкина, Алевтина Евгеньевна (род. 1986) — российская гребчиха (гребля академическая), мастер спорта по академической гребле, трёхкратная вице-чемпионка Европы.
 Савкина, Лариса Михайловна (род. 1955) — советская гандболистка, олимпийская чемпионка.
 Савкина, Наталья Васильевна (1916—?) — рабочая Фрунзенского мясоконсервного комбината (Киргизская ССР), Герой Социалистического Труда (1966). Топонимы 
 Савкина Горка — городище и небольшая деревня на берегу р. Сороти, расположены в 1 км от усадьбы А. С. Пушкина Михайловское.